3. Zagrebačka liga u sezoni 2016./17. predstavlja 3. rang županijske lige u Gradu Zagrebu, te ligu sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 12 klubova, a ligu je osvojila momčad Save iz Zagreba.

Ljestvica 

Zelengaj odlukom Trgovačkog Suda u Zagrebu brisan, te odustao od natjecanja za proljetni dio sezone  
Gavran odustao od natjecanja u proljetnom dijelu sezone

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom (1. – 11. kolo)  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Izvori:

Poveznice 
 Zagrebački nogometni savez
 zns.hr, 3. ŽNL (3. Zagrebačka liga) 
 3. Zagrebačka nogometna liga
 2. Zagrebačka NL 2016./17.
 Kup Zagrebačkog nogometnog saveza 2016./17.

Izvori 
 
 zns.hr, 3. zagrebačka liga 2016./17., rezultati 22. kola i konačna ljestvica, preuzeto 15. lipnja 2017.  
 zns.hr, 3. zagrebačka liga 2016./17., rezultati 11. kola i ljestvica, preuzeto 15. lipnja 2017. 
 zns.hr, Nogomet - službeno glasilo ZNS-a, br. 18, god. 2017., objavljeno 14. lipnja 2017., preuzeto 15. lipnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 7. rang - 3. ŽNL
  

 2016-17
Zagreb-3